Hornmühle ist der Ortsname von

 Hornmühle (Oberviechtach), Ortsteil der Stadt Oberviechtach, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Hornmühle (Titting), Ortsteil des Marktes Titting, Landkreis Eichstätt, Bayern